Fraiture est le nom de trois villages et un lieu-dit belges situés en province de Liège (pour Tinlot et Sprimont) et en province de Luxembourg pour Vielsalm :

Fraiture, section de la commune de Tinlot ;
Fraiture, village de la commune de Sprimont ;
Fraiture, village de la commune de Vielsalm ;
La Baraque de Fraiture, lieu-dit de la commune de Vielsalm.

Le terme signifie "friche" (ancien français fraiture « fracture, brèche ») .

Patronyme
 Nikolai Fraiture, musicien américano-français, membre du groupe The Strokes
 Pol Fraiture, peintre contemporain belge

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme